Фиагдон () — село в Ардонском районе республики Северная Осетия — Алания. Административный центр Фиагдонского сельского поселения.

География 
Расположено на правом берегу реки Фиагдон (бассейн Терека), в 20 км к юго-востоку от районного центра Ардон и в 22 км к северо-западу от Владикавказа.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ардонского района